Ел Пастле има више значења:

 Ел Пастле (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пастле (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику